Waschgrube ist ein geographischer Name:

 Waschgrube (Ahorn), Wohnplatz im Gemeindeteil Buch am Ahorn von Ahorn, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Waschgrube (Hülbe), Hülbe bei Oggenhausen, Stadt Heidenheim an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg; Naturdenkmal, siehe Liste der Naturdenkmale in Heidenheim an der Brenz